LSU ist die Abkürzung für:

 Labor Service Unit (B)
 Louisiana State University
 Lesben und Schwule in der Union 
 Liberal-Soziale Union, 1982 in Hamburg durch linksliberale ehemalige FDP-Mitglieder gegründet
 large subunit, große Untereinheit von Proteinen, z. B. von RuBisCO
 Lietuvos sporto universitetas = Sportuniversität Litauens 
 LSU-Baltai Kaunas, Sportverein  

LSU